Burgerlijk Wetboek (deutsch Bürgerliches Gesetzbuch) steht für:

 Burgerlijk Wetboek (Belgien), Bürgerliches Gesetzbuch Belgiens
 Burgerlijk Wetboek (Niederlande), Bürgerliches Gesetzbuch der Niederlande